Ро́берт Се́сил () — имя, которое носили несколько поколений графов Солсбери: Сесил, Роберт (1563—1612) — английский государственный деятель, 1-й граф Солсбери, первый министр короля Англии Якова I.
 Гаскойн-Сесил, Роберт, 3-й маркиз Солсбери (1830—1903) — многократный премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании.
 Гаскойн-Сесил, Роберт (младший) (1864—1958) — 3-й сын предыдущего, британский юрист, идеолог Лиги Наций.
 Гаскойн-Сесил, Роберт, 7-й маркиз Солсбери (род. 1946) — британский государственный и политический деятель.